Unsū (雲手) è un kata del karate, area Shorin, stile Shotokan.
Il nome Unsu, dall'incerta origine cinese, significa "Mani di nuvola" o "Scatenare la tempesta".
Esso fa parte dei Kata di specializzazione dello stile Shotokan ed è molto praticato nelle competizioni sia per la complessità delle tecniche che per gli elementi acrobatici presenti.

Bibliografia

Redmond, R. Kata: The Folk Dances of Shotokan, 2006

Voci correlate
Bunkai
Kata
Shotokan

Kata del karate